Bernard Hinault (1954), een voormalig Frans wielrenner
Sébastien Hinault (1974), een Frans wielrenner